Зеленківська сільська рада — адміністративно-територіальні одиниці в Україні

 Зеленківська сільська рада — Полтавська область, Чутівський район
 Зеленківська сільська рада — Сумська область, Недригайлівський район